Ткаче́нко И́горь Анато́льевич (род. в 1960 году, Владивосток) — российский писатель, драматург, сценарист, журналист, автор фантастических произведений и телевизионных сценариев.

Биография 
Окончил Новосибирский государственный университет.
Работал по специальности в Институте ядерной физики СОРАН.
Участник новосибирского литобъединения «Амальтея», руководимого писателем Михаилом Михеевым, ВТО МПФ.
Живет в Москве. Работает сценаристом кино и телевидения.
Постоянный соавтор Александра Бачило.

Библиография 
 [с А. Бачило] Два путешествия с компьютером. — М.: МГ, 1990. 272 с. 100 тыс. экз. ISBN 5-235-00912-6 [70*100 1/32; Зав. ред. Н. Листикова; Ред. О. Громакова; Худ. А. Астрецов; Худ. ред. О. Косаргин] [И. Ткаченко. Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина; А. Бачило, И. Ткаченко. Путешествие в таинственную страну, или Программирование для мушкетеров]
 [с А. Бачило] Путешествие в таинственную страну, или Программирование для мушкетеров. — Новосибирское кн. изд-во, 1988. 112 с.15 тыс. экз. [Рец. Г. М. Прашкевич, Ю. А. Ведерников; Ред. Н. К. Герасимова; Худ. Ю. М. Ефимов; Худ. ред. В. П. Минко]
 [с А. Бачило] Пленники черного метеорита //В королевстве Кирпирляйн. — М.: МГ, 1990. С. 169—306.
 [с А. Бачило] Путешествие в таинственную страну, или Программирование для мушкетеров //Бачило А., Ткаченко И. Два путешествия с компьютером. — М.: МГ, 1990. С. 3-122.
 Разрушить Илион //Выдумки чистой воды: Ф рассказы и повести. Т. 2. — М.: МГ, 1990. С. 230—268.
 Разрушить Илион //Амальтея: Ф повести и рассказы /Сост. Е. Носов, В. Пищенко. — М.: МГ, 1991. С. 235—274.
 Разрушить Илион //Нимб дракона. — М.: МГ, 1992. С. 469—504.
 Сережка, Вовка, Зина и вычислительная машина: Почти детективная история с поиском, расследованием и шифрованными письмами //Бачило А., Ткаченко И. Два путешествия с компьютером. — М.: МГ, 1990. С. 3-122.
 Советы начинающим //Румбы фантастики. — Новосибирское кн. изд-во, 1988. С. 244—250.
 Тоже результат //Румбы фантастики. — Новосибирское кн. изд-во, 1988. С. 251—252.
 Эписодии одного Армагеддона //Ошибка дона Кристобаля: Сб. Ф. — М.: МГ, 1991. С. 400—490.

Сценарии 
«Студенты» (сериал, ситком)

«Студенты-2» (сериал, ситком)

«Русское средство» (сериал, комедия)

«Золотая тёща» (сериал, ситком)

«Татьянин день» (сериал, мелодрама)

«Я лечу» (сериал, драмеди)

«Любовь — не то, что кажется» (сериал, драмеди)

«Я — телохранитель. Ошибка в программе» (сериал, детектив)

«Башня» (сериал, мистика)

«Черкизона. Одноразовые люди» (сериал, драма)

«Метод Лавровой» (сериал, детектив)

Соавтор сценария анимационного фильма «Наша Маша и волшебный орех» и одноимённой книги (совместно с Леонидом Кагановым и Александром Бачило).

Ссылки 
 2008 — Интервью с Александром Бачило и Игорем Ткаченко в программе «ленивые будни» с Леонидом Кагановым: 1 часть, 2 часть

Писатели по алфавиту
Писатели-фантасты России
Писатели Новосибирска
Писатели Москвы
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XXI века
Выпускники Новосибирского государственного университета
Русские писатели XX века